Ernst Henke ist der Name folgender Personen:

* Ernst Henke (Theologe) (1804–1872), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Ernst Henke (Industrieller) (1881–1974), deutscher Industrieller